Río St. Croix hace referencia a varios artículos:

Ríos en América del Norte
 Río Sainte-Croix, forma parte de la frontera internacional entre Maine y Nuevo Brunswick;
 Río St. Croix (Wisconsin-Minnesota), forma parte de la frontera entre Wisconsin y Minnesota;
 Río St. Croix (Nueva Escocia), río de marea en el condado de Hants, Nueva Escocia, Canadá;